Unshelm ist der Familienname folgender Personen: 

 Erich Unshelm (1890–1965), deutscher Statistiker und Politiker (DDP, FDP)
 Jürgen Unshelm (1933–2021), deutscher Veterinär
 Otto Unshelm (1891–1960), deutscher Karambolagespieler und mehrfacher Deutscher Meister im Dreiband